Mistrzostwa Azji i Strefy Pacyfiku w Curlingu 2014 rozegrane zostały między 8 a 16 listopada 2014, w Kariuzawie, na Karuizawa Ice Park Curling Hall – 6-torowym obiekcie przeznaczonym wyłącznie do curlingu, który został otwarty w kwietniu 2013 jako część Karuizawa Kazakoshi Park.

W zawodach wzięło udział 12 drużyn (5 kobiecych i 7 męskich). Do mistrzostw świata 2015 zakwalifikowały się dwa najlepsze męskie zespoły oraz jeden kobiecy, w turnieju uczestnictwo zapewnione miały Japonki, które będą gospodyniami MŚ 2015.

W konkurencji męskiej zastosowano standardowy system kołowy. W przypadku pań, tak jak we wcześniejszych edycjach rozgrywane były dwie rundy każdy z każdym. W półfinałach pary 1-4 i 2-3 grały do 2 (mężczyźni) lub 3 (kobiety) wygranych meczów.

Złote medale zdobyły Chinki (Liu Sijia), które po dogrywce pokonały 7:6 Koreanki (Kim Eun-jung). Na najniższym stopniu podium uplasowały się gospodynie turnieju (Ayumi Ogasawara). W konkurencji panów triumfowali reprezentanci Chin (Zang Jialiang), zwyciężając w finale 5:7 Japończyków (Yusuke Morozumi). 3. miejsce zajęli Koreańczycy (Kim Soo-hyuk).



Kobiety

Reprezentacje

Round Robin 
 Klasyfikacja po Round Robin

Sesja 1. 
9 listopada 2014; 9:00

Sesja 2. 
9 listopada 2014; 16:00

Sesja 3. 
10 listopada 2014; 9:00

Sesja 4. 
10 listopada 2014; 15:00

Sesja 5. 
11 listopada 2014; 9:00

Sesja 6. 
11 listopada 2014; 15:00

Sesja 7. 
12 listopada 2014; 9:00

Sesja 8. 
12 listopada 2014; 9:00

Sesja 9. 
13 listopada 2014; 9:00

Sesja 10. 
13 listopada 2014; 14:00

Tie-breaker 
13 listopada 2014; 19:00

Play-off

Półfinały

1-4 
14 listopada 2014; 9:00

2-3 
14 listopada 2014; 9:00

14 listopada 2014; 14:00

Mały finał 
15 listopada 2014; 9:00

Finał 
15 listopada 2014; 9:00

Klasyfikacja końcowa

Mężczyźni

Reprezentacje

Round Robin 
 Klasyfikacja po Round Robin

Sesja 1. 
10 listopada 2014; 9:00

Sesja 2. 
10 listopada 2014; 15:00

Sesja 3. 
11 listopada 2014; 9:00

Sesja 4. 
11 listopada 2014; 15:00

Sesja 5. 
12 listopada 2014; 9:00

Sesja 6. 
12 listopada 2014; 15:00

Sesja 7. 
13 listopada 2014; 9:00

Tie-breaker 
13 listopada 2014; 19:00

Play-off

Półfinały

1-4 
14 listopada 2014; 9:00

2-3 
14 listopada 2014; 9:00

14 listopada 2014; 14:00

Mały finał 
15 listopada 2014; 14:00

Finał 
15 listopada 2014; 14:00

Klasyfikacja końcowa

Zobacz też 
 Sezon 2014/2015 w curlingu

Bibliografia 
 Oficjalna strona internetowa mistrzostw 
 
 

2014 w curlingu
2014 w Japonii
2014
Zawody sportowe w Kariuzawie
Curling w Japonii